Taki est un mot japonais pour désigner une chute d'eau.

Toponyme 

 Taki, une ville dans la préfecture de Mie au Japon ;
 district de Taki, un district situé autour de la ville de Taki ;
 Taki, une municipalité de l'état indien du Bengale-Occidental dans le district de North 24 Parganas.

Patronyme 

 Isao Taki (1898-1961), un malacologiste japonais ;
 Iwao Taki (1901-1984), un malacologiste japonais, président de la Société malacologique du Japon ;
 Mohamed Taki Abdulkarim (1936-1998), le président des Comores de 1996 à sa mort ;
 Ryuhen Taki ou Genin ou Maototane (1789-1827), un auteur japonais ayant écrit un livre sur l'origine des noms des parties du corps dans un volume dont la date est inconnue et ayant pour titre Taiga ;
 Thozamile Taki (né en 1971), un tueur en série sud-africain.

Prénom 
Taki est un prénom arabe masculin (en ) avec comme variante Taqi, qui signifie « qui craint Dieu et s'en remet à Lui ».

Personnalité désignée par ce prénom 
 Taki 183, un artiste de rue américain

Personnage  désigné par ce prénom 
 Taki, un personnage de la série Soul

Zoologie 
Les zoologistes Iwao et Isao Taki ont donné leur nom à plusieurs espèces : 
 Amaroucium takii, Tokioka, 1959 ;
 Lepidozona takii, Wu & Okutani, 1984 ;
 Salinator takii, Kuroda, 1928.

Voir aussi 
 taki taki, un terme utilisé pour désigner le créole surinamien
 taki ou taqui, un mot quechua désignant un chant traditionnel, ou parfois un morceau instrumental seul, ou l'un et l'autre accompagnés d'une danse traditionnelle

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais